Kodar kan syfta på följande platser:

Indien 

 Kodār, ort, Telangana, Nalgonda,

Iran 

 Kodūr-e Bālā, ort, Kerman, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar